Марано́а () — река на востоке Австралии, правый приток Балонн, протекает в юго-восточной части штата Квинсленд. Длинна реки составляет примерно 530 км.

Название 
Имя Мараноа река получила в 1846 году от шотландского исследователя Австралии Томаса Митчелла, который во время изучения одного из участков бассейна реки заметил схожесть его очертаний с человеческой рукой и таким образом в итоге решил использовать для названия реки аборигенное слово означающее руку.

Описание 
Начинается на склонах Большого Водораздельного хребта от слияния верховий около южной окраины национального парка Карнарвон. Генеральным направлением течения реки является юг. В среднем течении пересекает городок Митчелл. Впадает в водохранилище Бирдмор, образуемое плотиной на реке Балонн севернее городка Сент-Джордж.

Примечания 

Реки Квинсленда
Бассейн Дарлинга